Mikula ist ein männlicher Vorname (deutsch: Nikolaus).
 Mikula (Nowgorod) (12. Jhd.), Statthalter von Nowgorod

Mikula ist der Familienname folgender Personen:
 Gerold Mikula (* 1943), österreichischer Sozialpsychologe
 Johann Mikula (* 1900), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Jörg Mikula (* 1975), österreichischer Musiker
 Oskar Mikula (1894–1971), österreichischer Oberlehrer und Politiker (ÖVP)
 Susan Mikula (* 1958), US-amerikanische Künstlerin und Photographin
 Kurt Mikula (* 1962), österreichischer Kinderliedermacher, Religionspädagoge, Dipl. Partner- & Familienberater, EPL Kommunikationstrainer, Gestalts- & Spielpädagoge

Mikula bezeichnet weiterhin:
 (2969) Mikula, ein Asteroid
 Mikula (Eisbrecher), ein ehemaliger kanadischer Eisbrecher

Siehe auch:
 Mikuláš